Poiré – bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione del succo di pera

Persone 
 Alain Poiré – produttore cinematografico francese
 Jean-Marie Poiré – regista, attore e produttore cinematografico francese

Altro 
 Le Poiré-sur-Vie – comune francese nella regione dei Paesi della Loira